Astafei ist der Familienname folgender Personen:

 Alina Astafei (* 1969), deutsche Hochspringerin
 Petre Astafei (* 1942), rumänischer Stabhochspringer
 Victor Astafei (* 1987), rumänischer Fußballspieler